Визовая политика Нагорно-Карабахской Республики — набор правил и требований, регулирующих поездки иностранных граждан, их въезд и пребывание в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР), находится в ведении Министерства иностранных дел НКР. Обязательным для въезда на территорию НКР является наличие у иностранца визы.

Порядок получения визы 
Для въезда в Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) в соответствии с Законом «О правовом положении иностранных граждан в Нагорно-Карабахской Республике» от 31 августа 2001 года, гражданам иностранных государств необходим действительный заграничный паспорт, либо иной заменяющий его документ, а также въездная виза НКР.

Визы на въезд иностранным гражданам выдаются в Постоянном представительстве НКР в Республике Армения. В исключительных случаях въездная виза также может быть выдана в Консульском отделе Министерства иностранных дел Республики Арцах в городе Степанакерте.

Срок действия бесплатной туристической визы составляет 21 день. Также при оплате соответствующей пошлины могут быть оформлены одноразовые или многоразовые долгосрочные визы на 1, 2 или 3 месяца.

С 2021 года в Нагорно-Карабахской Республике действует новая процедура въезда в республику. Согласно изменениям, все представители международных СМИ, желающие вести журналистскую деятельность в НКР, должны быть аккредитованы как в министерствах иностранных дел НКР, так и в Республике Армения.

Безвизовый режим 
Гражданам ряда стран не требуется виза для въезда в Нагорно-Карабахскую Республику. 

Безвизовый режим действует для граждан стран, входящих в Содружество Независимых Государств (кроме Азербайджана), а также для граждан Украины и Грузии:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кроме того, всеми членами Содружества Непризнанных Государств, в которое входит и Нагорно-Карабахская Республика, было подписано соглашение о безвизовом перемещении своих граждан по территориям этих образований:

Посещение НКР 
Нагорно-Карабахская Республика не получила признания со стороны государств-членов Организации Объединённых наций и не является её членом. Резолюции Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеи ООН и ряда других международных организаций признают территориальную целостность Азербайджанской Республики и квалифицируют контроль местными армянскими силами территории Нагорного Карабаха как оккупацию территории Азербайджана.

Въезд иностранных граждан на территорию Нагорно-Карабахской Республики осуществляется только со стороны Армении, что расценивается представителями Азербайджанской Республики как незаконное пересечение границы государства. Любая отметка в паспорте о посещении непризнанной республики иностранным гражданином может повлечь за собой трудности при въезде в Азербайджан вплоть до признания его персоной нон грата и запрета на въезд.

См. также 
 Внешняя политика Нагорно-Карабахской Республики
 Внешняя политика Армении

Примечания 

Политика Нагорно-Карабахской Республики
Нагорно-Карабахская Республика